Sporrenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Sporrenberg (1902–1952), deutscher SS- und Polizeiführer in Weißrussland und Lublin, Organisator der Aktion Erntefest
 Paul Sporrenberg (1896–1961), deutscher SS-Hauptsturmführer